Койчубаев — фамилия.
 Койчубаев, Садык Ахметович (1917—1994) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Койчубаев, Танаш Койчубаевич (1914—1979) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Койчубаева, Рахия Рыспаевна (урождённая — Оспанова; 1916—1963) — советская казахская актриса.

См. также 
 Койчубай — аул в Шербакульском районе Омской области.